The King of Fighters es una saga de videojuegos de lucha desarrollada por la compañía SNK (hoy SNK-Playmore), pueden referirse a los siguientes títulos:

The King of Fighters '94
The King of Fighters '95
The King of Fighters '96
The King of Fighters '97
The King of Fighters '98
The King of Fighters '99
The King of Fighters 2000
The King of Fighters 2002
The King of Fighters 2001
The King of Fighters 2003
The King of Fighters XI
The King of Fighters XII
The King of Fighters XIII
The King of Fighters EX 2 Howling Blood
The King of Fighters Neowave
The King of Fighters All-Star
The King of Fighters XIV
The King of Fighters XV
Esta franquicia también aparece como un ova de 4 episodios The King of Fighters: Another Day